Rejon perwomajski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1319 km² i liczy około 37 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Perwomajsk.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 21 silskich rad, obejmujących w sumie 44 wsie i 6 osad.

Miejscowości rejonu